Dichtekurve  steht
 in der Statistik für die  Kurve  einer Wahrscheinlichkeitsdichte,
 in der Fotografie für die Zusammenhangskurve zwischen Belichtung und der Reaktion des lichtempfindlichen Materials: Dichte (Fotografie)
 in der Geophysik als Kurve bei Modellierung der Dichte im Erdinnern: Gleichgewichtsfigur.